У статті наведено подробиці втрат ПВК Вагнера у різних військових конфліктах. ПВК брала участь у бойових діях, зокрема, на сході України з 2014 року та під час повномасштабної війни проти України на стороні Росії, у Сирії на боці союзника Росії режиму Башара Асада, у Судані.

Інтервенція РФ в Сирію

Друга громадянська війна у Лівії

Громадянська війна у ЦАР

Російсько-українська війна

Війна на сході України

Повномасштабна війна

Примітки 

Списки:Російсько-українська війна (з 2014)
Втрати в російсько-українській війні за формуванням (РФ)